Louis Chenais (1793-1851), homme politique français ;
Patrick Chenais (né en 1947), connu sous le nom de Chesnais, acteur français.

Voir aussi
.